Прудцы — деревня в Дмитровском районе Московской области, в составе городского поселения Дмитров. Население —  чел. (). До 1939 года — центр Прудцевского сельсовета. До 2006 года Прудцы входили в состав Внуковского сельского округа.

Расположение 
Деревня расположена в центральной части района, примерно в 4 км северо-восточнее Дмитрова, на запруженном безымянном левом притоке реки Якоть, высота центра над уровнем моря 165 м. Ближайшие населённые пункты — Пересветово на западе и посёлок Рыбное на востоке.

Население

Известные жители 

 Андрей Иванович Аргунов (1904-1938) - мученик, святой Русской православной церкви

Примечания

Ссылки 
 Администрация Дмитровского муниципального района
 Карта Дмитровского района.
 

Населённые пункты Дмитровского городского округа